Плиев (Плиева) (, ) — осетинская и ингушская фамилия.

Плиев

А 
 Плиев, Алисхан Баталиевич (1884—1919) — подпоручик Российской Императорской армии, полный Георгиевский кавалер.

Г 
 Плиев, Грис Дзамболатович (1913—1999) — осетинский поэт и драматург.

З 
 Плиев, Заурбек Игоревич (род. 1991) — российский и казахстанский футболист.

И 
 Плиев, Илья Константинович (1913—1992) — осетинский поэт.
 Плиев, Исса Александрович (1903―1979) — советский военачальник. Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), герой Монголии (1971), генерал армии.

К 
 Плиев, Константин Игоревич (род. 1996) — российский футболист.

М 
 Плиев, Магомед-Саид Асултанович (1929—2004) — ингушский писатель.
 Плиев, Магомед-Рашид Ахмедович — ингушский журналист, общественный и политический деятель ЧИ АССР и РИ, член Оргкомитета по восстановлению ингушской автономии.

О 
 Плиев, Олег Альбертович (род. 1998) — российский футболист.

Р

С 
 Плиев, Сафарбек Лорсаевич (1919—2013) — участник Великой Отечественной войны, защитник Брестской крепости, полковник в отставке, долгие годы возглавлявший совет ветеранов Республики Ингушетия.
 Плиев, Султан Хадисович (1910—1989) — советский общественный и государственный деятель, председатель Сунженского райисполкома, депутат Верховного совета ЧИАССР 4-го созыва.

Х 
 Плиев, Харитон Давидович (1908—1966) — осетинский поэт и переводчик.
 Плиев, Христофор Сосланович (1923—1995) — советский композитор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1960).

Плиева 
 Плиева, Жанна Васильевна  (1948—2023) — советская и российская пианистка и композитор. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002).

См. также 
 Плиево